est le premier album du groupe de rock indépendant Grizzly Bear, il est sorti le .

Liste des pistes

Notes et références

Premier album musical sorti en 2004
Album de rock indépendant